Licinianus ist der Name folgender Personen:

 Granius Licinianus, römischer Geschichtsschreiber und Antiquar 
 Licinianus Licinius (um 315–um 326), römischer Mitkaiser

Licinianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Prefernius Licinianus, römischer Offizier
 Iulius Valens Licinianus, römischer Gegenkaiser 
 Lucius Calpurnius Piso Frugi Licinianus (38–69), römischer Senator
 Lucius Valerius Licinianus, römischer Ritter
 Marcus Porcius Cato Licinianus († 152 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Laberius Licinianus, römischer Suffektkonsul 144
 Valerius Licinianus Licinius (um 265–325), römischer Kaiser 308 bis 324, siehe Licinius